Inajá, un comune brasiliano del Paraná.
 Inajá, un comune brasiliano del Pernambuco.